Стеклянная струя (Харьков)
 Стеклянная струя (Кисловодск)